Ganja může být:

anglická verze jména ázerbájdžánského města Gandža
jedno z označení pro marihuanu

Externí odkazy